Uhlár, un groupe industriel hongrois.
 Tommy Uhlar, un acteur et metteur en scène américain.